Prys-Jones ist der Familienname folgender Personen:

Arthur Glyn Prys-Jones (1888–1987), walisischer Dichter
Robert Prys-Jones (* 1949), walisischer Ornithologe